Кубок Болгарии по футболу 2013/14 года () — 34-й официальный розыгрыш Кубка Болгарии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте bulgarian-football.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Болгарии в 2013 году
Спорт в Болгарии в 2014 году
Болгария